Петля Ориона может означать:

 Петля Барнарда (Петля Ориона) — туманность в созвездии Ориона.
 Петля Ориона — советский научно-фантастический фильм.